Znane osoby noszące nazwisko Curie:
 Maria Skłodowska-Curie
 Piotr (Pierre) Curie
 Irène Joliot-Curie
 Ève Curie
 Frédéric Joliot-Curie

Okręty:
 Curie - francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Curie - francuski okręt podwodny z okresu II wojny światowej

Hasła pochodzące od nazwiska Curie:
 kiur (Ci) – jednostka radioaktywności równa 3,7 x 1010 Bq
 kiur (Cm) – radioaktywny pierwiastek z grupy aktynowców o liczbie atomowej 96

Zobacz też 
 prawo Curie
 temperatura Curie